Sinornithomimus, qui signifie « Imitateur d'Oiseau de Chine », est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des ornithomimidés.

De nombreux spécimens particulièrement bien conservés de ce petit dinosaure sans doute couvert de plumes ont été découverts dans des argiles lacustres de la formation d'Ulansuhai du Crétacé supérieur (Turonien) de Chine, dans la région autonome de Mongolie-Intérieure.

Une seule espèce est rattachée au genre, Sinornithomimus dongi.

Description 
 
 
Sinornithomimus est un ornithomimidé possédant un cou et une tête de taille relativement courte. Il était parfaitement adapté à la course avec des pattes arrière très longues, surtout chez les adultes. Cette adaptation progressive à la course rendait les jeunes dépendants de leurs parents face aux prédateurs.

La présence de gastrolithes, rares mais groupés en masse, dans la partie de son squelette qui correspondait à son estomac, indiquent qu'il s'agissait d'un herbivore. Ce régime alimentaire a été confirmé par la découverte de restes fossilisés de plantes à l'intérieur du squelette d'autres fossiles de Sinornithomimus.

Paléobiologie 
Deux sites fossilifères montrent l'accumulation d'un grand nombre de squelettes de Sinornithomimus dongi :
 Sur le premier, on observe que la plupart sont ceux de jeunes animaux du même âge, accompagnés de quelques adultes. Ils paraissent avoir été piégés brutalement dans la boue d'un lac ou d'un trou d'eau. Ceci indique vraisemblablement un comportement grégaire avec des animaux vivant en groupes familiaux, les adultes protégeant les jeunes des prédateurs.

 Sur le deuxième site, il s'agit uniquement de jeunes animaux ayant tous un peu plus d'un an comme l'indiquent les anneaux annuels de croissance de leurs os. Ils ont également été piégés lors d'une inondation soudaine et enfouis par de la boue. Aucun adulte ou nouveau-né n'a été retrouvé. Dans une étude de ce site parue en 2008, D. Varrichio, P. Sereno  en déduisent que les groupes de jeunes étaient laissés livrés à eux-mêmes, vraisemblablement lorsque leurs parents s'occupaient de la nidification et de la couvaison de la génération suivante.

Classification 
Le cladogramme établi en 2011 par L. Xu  montre la position basale de Sinornithomimus parmi les ornithomimidés :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Formation d'Ulansuhai
 Ornithomimosauria

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Ornithomimosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2003